MUC – część protokołu Jabber/XMPP
 MUC – oznaczenie portu lotniczego w Monachium według kodów lotnisk IATA
 MUC – album niemieckiego DJa Tomcrafta, wydany w roku 2003